HRI steht für:
 Harish-Chandra Research Institute, indische Forschungseinrichtung
 High-Resolution Instrument, das Hauptinstrument der Vorbeiflugsonde Deep Impact
 High Resolution Imager, ein Detektor des Röntgensatelliten ROSAT
 Horticultural Research International, ein früherer Name des East Malling Research, ein englisches Forschungsinstitut für Obstbau
 Hot Compacted Iron, ein metallurgisches Verfahren, siehe Finex
 Hotel Representative, Inc., ein früherer Name der The Leading Hotels of the World
 Human Readable Interpretation, siehe Unique Device Identification
 Human Rights Internet, kanadische Nichtregierungsorganisation
 Hydrocarbon Research Inc., siehe Bergius-Pier-Verfahren #H-Coal-Verfahren
 Flughafen Mattala Rajapaksa (IATA-Code), Flughafen in Sri Lanka

HRi steht für:
 Härtefall-Richtlinien

Hrī steht für:
 Hrī, buddhistischer Begriff für Selbstachtung

Abkürzung